Ла-Ванзено ( []) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Брюмат.

Площадь коммуны — 25,39 км², население — 5809 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 5732 человека (2013), плотность населения — 225,8 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 5837 человек, в 2012 году — 5773 человека, а в 2013-м — 5732 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 3845 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2901 были экономически активными, 944 — неактивными (показатель активности 75,4 %, в 1999 году — 73,4 %). Из 2901 активных трудоспособных жителей работал 2751 человек (1432 мужчины и 1319 женщин), 150 числились безработными (84 мужчины и 66 женщин). Среди 944 трудоспособных неактивных граждан 411 были учениками либо студентами, 356 — пенсионерами, а ещё 177 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Города-партнёры 
  Сент-Ирье-ла-Перш, Франция

Примечания

Ссылки